Invaders Amplification est une marque belge d'amplificateurs guitare et basse.

Historique 
L'ingénieur du son François Deschamps, diplômé de l'Institut SAE de Bruxelles, crée Invaders Amplification en 2014. La marque a débuté ses activités avec la maintenance et la réparation d'équipements audio. L'entreprise est située à Huy, Belgique.

Quelques années plus tard, Invaders Amplification lance ses propres amplificateurs et cabinets. Après des recherches avec Pascal Gonda, le premier amplificateur a vu le jour en 2018.

La gamme se compose d'amplificateurs à tubes guitare et basse :

Récompenses 
Invaders Amps fait partie des "Amp Builders Elite" chez Tube Amp Doctor.

En 2021, Invaders Amplification est reconnu officiellement "Artisan de Belgique".

Notes et références 

Entreprise ayant son siège en Wallonie